Cristãos Libertos é o nome usado por um grupo que afirma que a monogamia é uma tradição sem base bíblica. De acordo com seu website, o grupo usa a não-monogamia e poliamor responsáveis, e trabalham para expor o que eles chamam de "falsas tradições e opressão sexual".

Ver também 
 Não-monogamia
 Poliamor

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Seitas cristãs
Sexualidade
Novos movimentos religiosos